Флаг Се́веро-Восто́чного администрати́вного о́круга города Москвы Российской Федерации.

Флаг утверждён 8 мая 2001 года и внесён в Геральдический реестр города Москвы с присвоением регистрационного номера ?.

Описание 
«Флаг Северо-Восточного административного округа представляет собой голубое прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине как 2:3.

В центре полотнища белая башня с острым шпилем, касающаяся верхнего и нижнего краёв полотнища, на 1/4 от древка — белая роза высотой в 7/12 ширины полотнища и на 1/4 от противоположного древку края полотнища — белый колос высотой в 7/12 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Белая башня с острым шпилем символизирует выдающееся сооружение, расположенное на территории округа, — Останкинскую телебашню.

Белая роза символизирует сады и парки Всероссийского выставочного центра и Ботанического сада, украшающие территорию округа.

Белый колос символизирует Всероссийский выставочный центр, история которого начиналась с  — главной сельскохозяйственной выставки страны.

См. также

Примечания

Литература